Александр Николаевич Ма́рочкин (14 июля 1990, Аркалык, Костанайская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Тобол» Костанай и сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Александр Марочкин не получал никакого футбольного образования, работал в охране, играл по выходным с друзьями во дворе. Карьеру начал в 2012 году, когда тренерский штаб местного «Иле-Саулета» пригласил Марочкина на просмотр. Зимой того же года подписал первый профессиональный контракт с клубом в 22 года. В этом же сезоне стал победителем Первой лиги Казахстана, но клуб отказался от участия в Премьер-лиге следующего года. В следующем сезоне Марочкин стал игроком основного состава, став бронзовым призёром лиги.

В конце 2013 года «Иле-Саулет» прекратил свое существование и Марочкин стал свободным агентов. В 2014 году стал игроком казахстанского клуба «Каспий» (Актау).

В 2015 году подписал контракт с клубом «Окжетпес», за который провел 9 игр в Чемпионате Казахстана.

В 2016 году перешёл в «Кайсар».

В декабре 2019 года подписал контракт с костанайским «Тоболом».

В сборной 
Первый вызов в состав национальной сборной Казахстана получил в 2017 году на игры отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 против сборной Польши и сборной Черногории. Дебютировал за главную команду страны в игре со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

Достижения 
«Иле-Саулет»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2012
 Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана: 2013
 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019
 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2021, 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Иле-Саулет»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Тобол» Костанай